Mizusawa (jap. ) bezeichnet:
 die Stadt Mizusawa: Mizusawa (Iwate) (heute: Mizusawa-ku, Ōshū)
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Mizusawa (Han)
 einen Asteroiden: (7530) Mizusawa
 den Familiennamen folgender Personen:
 Fumie Mizusawa (Synchronsprecherin)
 Jun Mizusawa (Synchronsprecherin)
 Megumi Mizusawa (Mangaka)